La Capitale mondiale du design (en anglais World Design Capital) est un projet de promotion d'une ville organisé par l'International Council of Societies of Industrial Design afin de reconnaître et de récompenser les réalisations faites par des villes du monde entier dans le domaine du design.

Capitales mondiales du design  
2008 -  Turin 
2010 -  Séoul 
2012 -  Helsinki 
2014 -  Le Cap 
2016 -  Taipei 
2018 -  Mexico 
2020 -  Métropole européenne de Lille
2022 -  Valence
2024 - - Tijuana-San Diego

Références

Voir aussi

Design